Le terme Lanigan peut se référer à:

Personnalités 

 Jim Lanigan (1902-1983), bassiste et tubiste de jazz américain.
 Michael "Mike" Lanigan est un homme d'affaires et un propriétaire d'écuries automobiles américain.

Toponymes 

 Lac Lanigan, un plan d'eau de Saint-Odilon-de-Cranbourne, dans la MRC de Robert-Cliche, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.
 Rivière Lanigan, un affluent de la rivière Etchemin (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Odilon-de-Cranbourne, dans la MRC de Robert-Cliche, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.
 Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan est une circonscription électorale fédérale canadienne dans la province de la Saskatchewan. Elle est située au centre de la province.

Autres 

 Rahal Letterman Lanigan Racing ou simplement RLLR (anciennement Rahal-Hogan Racing, Team Rahal ou Rahal Letterman Racing) est une écurie de sport automobile qui évolue dans les championnats IndyCar Series et American Le Mans Series.

Fictions 

 Lanigan's Rabbi série américaine policière de 1976